Козёл Билл — маскот Военно-морской академии США.
 Козёл Билли — кашмирский козёл, маскот и младший капрал 1-го пехотного батальона Королевских валлийцев Британской армии.